Jampang Tengah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Jampang Tengah, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Jampang Tengah, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar